De Letse voetbalclub SK Liepājas Metalurgs speelt sinds 1995 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Dag LiepājaUitslagen vanuit gezichtspunt Metalurgs Liepāja

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Letland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FK Liepāja
FK Liepājas Metalurgs